Стерлитама́к ():

 Стерлитамак — город в республике Башкортостан Российской Федерации, бывшая столица Башкирской АССР.
 Стерлитамак — аэропорт одноимённого города в республике Башкортостан.
 Стерлитамак — железный метеорит весом 300 кг.
 Стерлитамак — железнодорожная станция Башкирского региона Куйбышевской железной дороги в городе Стерлитамаке.
 Стерлитамак — деревня в Абанском районе Красноярского края.
 Стерлитамак — прежнее название деревни Верхнее Стярле в Азнакаевском районе Татарстана.

См. также 
 Стерлитамак-Арена